Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2012/13 byl 21. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Soutěž byla započata 24. března 2012 a poslední kolo se odehrálo 18. května 2013. Svůj čtvrtý titul vybojoval tým FC Širak Gjumri.

Složení ligy v ročníku 2012/13

Tabulka 

Poznámky
  1  FC Pjunik Jerevan získal jako vítěz arménského poháru 2012/13 právo účasti v 1. předkole Evropské ligy UEFA 2013/14.

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2012/13
Fotbal v Evropě v roce 2012
Fotbal v Evropě v roce 2013
Sport v Arménii v roce 2012
Sport v Arménii v roce 2013